Kilmister ist der Familienname folgender Personen:

 Clive W. Kilmister (1924–2010), britischer Mathematiker und Physiker
 Lemmy Kilmister (1945–2015), britischer Rockmusiker